Kontinental Hockey League 2010/2011 (ryska: Континентальная хоккейная лига, Kontinentalnaja chokkejnaja liga), var den tredje säsongen av KHL. Säsongen inleddes den 8 september 2010 och avslutades den 20 februari 2011.

KHL-draften ägde rum den 4 juni 2010 och det draftades 18 svenska ishockeyspelare i den 7 omgångar långa draften.

Inför säsongen hoppade HC Lada Togliatti av fortsatt spel eftersom de inte klarade av att motsvara ligans finansiella krav. De kom att spela i Russian Major League istället.

Förra säsongens finallag HC MVD från Moskva slogs inför säsongen ihop med Dynamo Moskva och bildade det nya KHL-laget OHK Dynamo Moskva.

Säsongen utökas med ett nytt lag i ligan, HK Jugra från Chanty-Mansijsk. Budivelnik från Kiev i Ukraina var också aktuella, men var tvungna att dra sig ur innan ligan hade börjat.

Det slovakiska laget HC Poprad Lev från Poprad var aktuellt för att spela i KHL säsongen 2010/2011, detta efter att det ukrainska laget Budivelnyk tvingats dra sig ur, men förbjöds av det slovakiska hockeyförbundet att spela i ligan.

Eventuellt kommer ligan även att utökas med det tjeckiska laget Lev Hradec Králové från Hradec Králové. En delegation från KHL har varit i den tjeckiska staden för att granska klubben och kommit fram till att den duger för spel i KHL och har gett klartecken till ligaledningen.

Den 3:e All-Star matchen spelades den 5 februari 2011 i SKA Sankt Petersburg hemmaarena Ispalatset i Sankt Petersburg. Jaromír Jágr, Avangard Omsk och Aleksej Jasjin, SKA Sankt Petersburg, var åter lagkaptener för varsitt All Star-lag (Team Jágr respektive Team Jasjin). Team Jágr vann matchen med 18-16 (5-5,4-7,9-4).

Opening Cup 
Första matchen varje KHL-säsong kallas för Opening Cup och spelas mellan de två finalisterna från föregående säsong. 2010 års match spelades i TatNeft Arena i Kazan och vanns av förra årets finalist OHK Dynamo Moskva som besegrade fjolårsvinnarna AK Bars Kazan med 3–1.

Divisioner 
De fyra divisionerna är uppkallade efter fyra kända ryska ishockeyspelare: Vsevolod Bobrov, Anatolij Tarasov, Valerij Charlamov och Arkadij Tjernysjov.

Västra konferensen 
 SM = Spelade matcher, V = Vinster , ÖV = Vinst efter förlängning/straffar, ÖF = Förlust efter förlängning/straffar, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, Pts = Poäng, MSK = Målskillnad

Lag i grönt till slutspel

Bobrovdivisionen 
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|-
!width=20 |Nr
!width=250 |Lag
!width=30 abbr="Spelade matcher" |SM
!width=30 abbr="Vinster" |V
!width=30 abbr="Övertidsvinster" |ÖV
!width=30 abbr="Övertidsförluster" |ÖF
!width=30 abbr="Förluster" |F
!width=40 abbr="Gjorda mål" |GM
!width=40 abbr="Insläppta mål" |IM
!width=30 abbr="Poäng" |Pts
!width=30 abbr="Målskillnad" |MSK
|- style="background:#cfc;"
|style="text-align:center;"|1|| OHK Dynamo Moskva || <center>54 || <center>28 || <center>2 || <center>8 || <center>16 || <center>149 || <center>131 || <center>96 || <center>+18
|- style="background:#cfc;"
|style="text-align:center;"|2|| SKA Sankt Petersburg || <center>54 || <center>23 || <center>9 || <center>9 || <center>13 || <center>171 || <center>144 || <center>96 || <center>+27
|- style="background:#cfc;"
|style="text-align:center;"|3|| HK Spartak Moskva || <center>54 || <center>24 || <center>2 || <center>6 || <center>22 || <center>129 || <center>142 || <center>82 || <center>-13
|- style="background:#cfc;"
|style="text-align:center;"|4|| Dinamo Riga || <center>54 || <center>20 || <center>7 || <center>7 || <center>20 || <center>160 || <center>149 || <center>81 || <center>+11
|- style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:center;"|5|| HK CSKA Moskva || <center>54 || <center>13 || <center>7 || <center>6 || <center>28 || <center>136 || <center>169 || <center>59 || <center>-33
|}

Tarasovdivisionen 
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|-
!width=20 |Nr
!width=250 |Lag
!width=30 abbr="Spelade matcher" |SM
!width=30 abbr="Vinster" |V
!width=30 abbr="Övertidsvinster" |ÖV
!width=30 abbr="Övertidsförluster" |ÖF
!width=30 abbr="Förluster" |F
!width=40 abbr="Gjorda mål" |GM
!width=40 abbr="Insläppta mål" |IM
!width=30 abbr="Poäng" |Pts
!width=30 abbr="Målskillnad" |MSK
|- style="background:#cfc;"
|style="text-align:center;"|1|| Lokomotiv Jaroslavl || <center>54 || <center>33 || <center>2 || <center>5 || <center>14 || <center>203 || <center>143 || <center>108 || <center>+60
|- style="background:#cfc;"
|style="text-align:center;"|2|| Atlant Mytisjtji || <center>54 || <center>21 || <center>11 || <center>6 || <center>16 || <center>138 || <center>115 || <center>91 || <center>+23
|- style="background:#cfc;"
|style="text-align:center;"|3|| Severstal Tjerepovets || <center>54 || <center>25 || <center>5 || <center>4 || <center>20 || <center>145 || <center>142 || <center>89 || <center>+3
|- style="background:#cfc;"
|style="text-align:center;"|4|| HK Dynamo Minsk || <center>54 || <center>17 || <center>8 || <center>7 || <center>22 || <center>150 || <center>155 || <center>74 || <center>-5
|- style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:center;"|5|| Torpedo Nizjnij Novgorod || <center>54 || <center>18 || <center>8 || <center>3 || <center>25 || <center>144 || <center>151 || <center>73 || <center>-7
|- style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:center;"|6|| HK Vitjaz Tjechov || <center>54 || <center>13 || <center>4 || <center>5 || <center>32 || <center>119 || <center>178 || <center>52 || <center>-59
|}

Östra konferensen 
 SM = Spelade matcher, V = Vinster , ÖV = Vinst efter förlängning/straffar, ÖF = Förlust efter förlängning/straffar, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, Pts = Poäng, MSK = Målskillnad

Lag i grönt till slutspel

Charlamovdivisionen 
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|-
!width=20 |Nr
!width=250 |Lag
!width=30 abbr="Spelade matcher" |SM
!width=30 abbr="Vinster" |V
!width=30 abbr="Övertidsvinster" |ÖV
!width=30 abbr="Övertidsförluster" |ÖF
!width=30 abbr="Förluster" |F
!width=40 abbr="Gjorda mål" |GM
!width=40 abbr="Insläppta mål" |IM
!width=30 abbr="Poäng" |Pts
!width=30 abbr="Målskillnad" |MSK
|- style="background:#cfc;"
|style="text-align:center;"|1|| Ak Bars Kazan || <center>54 || <center>29 || <center>5 || <center>8 || <center>12 || <center>181 || <center>133 || <center>105 || <center>+48
|- style="background:#cfc;"
|style="text-align:center;"|2|| Metallurg Magnitogorsk || <center>54 || <center>27 || <center>6 || <center>7 || <center>14 || <center>167 || <center>141 || <center>100 || <center>+26
|- style="background:#cfc;"
|style="text-align:center;"|3|| HK Jugra Chanty-Mansijsk || <center>54 || <center>22 || <center>6 || <center>9 || <center>17 || <center>145 || <center>151 || <center>87 || <center>-6
|- style="background:#cfc;"
|style="text-align:center;"|4|| Neftechimik Nizjnekamsk || <center>54 || <center>22 || <center>3 || <center>3 || <center>26 || <center>159 || <center>162 || <center>75 || <center>-3
|- style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:center;"|5|| Traktor Tjeljabinsk || <center>54 || <center>14 || <center>8 || <center>6 || <center>26 || <center>142 || <center>166 || <center>64 || <center>-24
|- style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:center;"|6|| Avtomobilist Jekaterinburg || <center>54 || <center>10 || <center>10 || <center>3 || <center>31 || <center>134 || <center>184 || <center>53 || <center>-50
|}

Tjernysjovdivisionen 
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|-
!width=20 |Nr
!width=250 |Lag
!width=30 abbr="Spelade matcher" |SM
!width=30 abbr="Vinster" |V
!width=30 abbr="Övertidsvinster" |ÖV
!width=30 abbr="Övertidsförluster" |ÖF
!width=30 abbr="Förluster" |F
!width=40 abbr="Gjorda mål" |GM
!width=40 abbr="Insläppta mål" |IM
!width=30 abbr="Poäng" |Pts
!width=30 abbr="Målskillnad" |MSK
|- style="background:#cfc;"
|style="text-align:center;"|1|| Avangard Omsk || <center>54 || <center>31 || <center>11 || <center>3 || <center>9 || <center>176 || <center>120 || <center>118 || <center>+56
|- style="background:#cfc;"
|style="text-align:center;"|2|| Salavat Julajev Ufa|| <center>54 || <center>29 || <center>9 || <center>4 || <center>12 || <center>210 || <center>144 || <center>109 || <center>+66
|- style="background:#cfc;"
|style="text-align:center;"|3|| HK Sibir Novosibirsk || <center>54 || <center>22 || <center>6 || <center>5 || <center>21 || <center>133 || <center>131 || <center>83 || <center>+2
|- style="background:#cfc;"
|style="text-align:center;"|4|| Barys Astana || <center>54 || <center>20 || <center>4 || <center>9 || <center>21 || <center>155 || <center>152 || <center>77 || <center>+3
|- style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:center;"|5|| Amur Chabarovsk || <center>54 || <center>13 || <center>2 || <center>7 || <center>32 || <center>112 || <center>173 || <center>50 || <center>-61
|- style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:center;"|6|| Metallurg Novokuznetsk || <center>54 || <center>8 || <center>4 || <center>9 || <center>33 || <center>105 || <center>186 || <center>41 || <center>-81
|}

Månadens spelare 
KHL:s bästa spelare varje månad

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|-
!|Månad
!|Målvakt
!|Back
!|Forward
!|Rookie
|-
|style="text-align:left;"|September
|Bernd Brückler  (Torpedo)
| Sandis Ozoliņš  (Riga)
| Denis Platonov  (Magnitogorsk)
| Yaroslav Khabarov  (Magnitogorsk)
|-
|style="text-align:left;"|Oktober
| Mikhail Biryukov  (HK Yugra)
| Maxim Solovjev  (Dynamo Moskva)
| Roman Červenka  (Omsk)
| Alexander Osipov  (Amur)
|-
|style="text-align:left;"|November
| Karri Rämö  (Omsk)
| Johan Fransson   (SKA St Petersburg)
| Sergej Mozyakin  (Atlant)
| Dinar Hafizulin  (Vitjaz)
|-
|style="text-align:left;"|December
| Petri Vehanen  (Ak Bars)
| Alexander Guskov  (Jaroslavl)
| Sergej Mozyakin  (Atlant)
| Alexander Pankov  (Ufa)
|-
|style="text-align:left;"|Januari
| Dominik Hašek  (Spartak Moskva)
| Kevin Dallman  (B. Astana)
| Pavol Demitra  (Jaroslavl)
| Grigory Zheldakov  (Spartak Moskva)
|-
|style="text-align:left;"|Februari
| Petri Vehanen  (Ak Bars)
| Karel Rachůnek  (Jaroslavl)
| Aleksandr Radulov  (Ufa)
| Mikhail Stefanovich  (Minsk)
|}

Slutspelet 

16 lag gör upp om Gagarin Cup-pokalen. Samtliga slutspelsserier avgörs i bäst av sju matcher.

Källor 
 Hockeykanalen.se 4 juni 2010 - ''Tjeckiskt hockeylag på gång till KHL
 Hockeykanalen 17 juli 2010 - HC Poprad Lev till KHL
 Hockeykanalen 29 juli 2010 - HC Poprad Lev stoppas att spela i KHL

Externa länkar 
 khl.ru (engelska)
 Resultaten i september 2010 på khl.ru
 Resultaten i oktober 2010 på khl.ru
 Resultaten i november 2010 på khl.ru
 Resultaten i december 2010 på khl.ru
 Resultaten i januari 2011 på khl.ru

2010 i Kazakstan
2010 i Lettland
2010 i Ryssland
2010 i Vitryssland
2011 i Kazakstan
2011 i Lettland
2011 i Ryssland
2011 i Vitryssland
Ishockeysäsongen 2010/2011
2010/2011